Витебский проспект — название улиц в странах бывшего СССР, названных в честь белорусского города Витебска:

 Витебский проспект — проспект в Могилёве
 Витебский проспект — проспект в Санкт-Петербурге

См. также 

 Витебская улица
 Витебский переулок